Unenlagiidae é uma família proposta de paravianos eumaniraptoranos que inclui as subfamílias Unenlagiinae e possivelmente Halszkaraptorinae. Fósseis de ambas as subfamílias foram encontrados em depósitos tanto de Gondwana quanto Laurásia. A biologia do grupo sugere que alguns membros eram especialistas semiaquáticos.

Classificação
A família Unenlagiidae tradicionalmente inclui os mesmos membros da subfamília anteriormente nomeada de Dromaeosauridae, Unenlagiinae, de modo que Unenlagiidae era frequentemente visto como sinônimo de Dromaeosauridae. No entanto, desde a década de 2010, houve estudos posteriores que questionaram essa colocação, necessitando o renascimento do nome de família. Alguns colocaram os unenlagiídeos como fora de Dromaeosauridae, sendo o táxon irmão ou intimamente relacionado a Avialae, enquanto outros colocaram os recém-reconhecidos halszkaraptorines na família, como deinonicossauros basais fora de Dromaeosauridae e Troodontidae.  Outros estudos recentes apoiaram a colocação tradicional de Halszkaraptorinae e Unenlagiinae em Dromaeosauridae, não formando nenhum clado distinto. Em 2021, Brum et al. nomeou o clado Unenlagiinia para um clado Unenlagia + Halszkaraptor unificado, recuperando-os como dromeossauros basais.

O seguinte cladograma é de Motta et al., 2020, mostrando Unenlagiidae fora dos dromeossaurídeos e mais intimamente relacionado a Avialae:

Dromaeosauridae
Famílias de dinossauros